Ел Авевете има више значења:

 Ел Авевете (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Авевете (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Авевете, Ел Почоте Болудо (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику